Östra hamnen kan syfta på:

 Östra hamnen, Hangö
 Östra hamnen, Malmö

Se även 
 Österhamn (Mariehamn)
 Österhamn, Arholma